Седельников — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Седельников, Алексей Иванович (1894—1937) — советский партийный деятель, в 1930—1937 гг. кандидат в члены ЦК ВКП(б).
 Седельников, Андрей Николаевич (1889—1954) — российский и советский авиаконструктор.

В 
 Седельников, Владимир Александрович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Седельников, Вячеслав Петрович (1941—2021) — специалист в области геоботаники и экологии, директор ЦСБС СО РАН (2000—2015), член-корреспондент РАН (2008).

Г, Д, М 
 Седельников, Глеб Серафимович (род. 1944) — российский композитор и поэт.
 Седельников, Дмитрий Михайлович (1860—1943) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Седельников, Михаил Михайлович — генерал-майор Русской императорской армии.

О, П, Т 
 Седельников, Олег Львович (род. 1952) — работник атомной энергетики, лауреат Государственной премии РФ.
 Седельников, Пётр Иванович (1921—2017) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).
 Седельников, Тимофей Иванович (1876—1930) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.

См. также 
 Седельниково
 Сидельников